Мусиоки — кенийская фамилия. Известные носители:

 Мусиоки, Джон — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мусиоки, Майкл (род. 1956) — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мусиоки, Морис — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мусиоки, Питер — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мусиоки, Уильям — кенийский бегун на длинные дистанции.
 Мусиоки, Фредерик — кенийский бегун на длинные дистанции.